Gli europei – romanzo di Henry James del 1878
Gli europei – film di James Ivory del 1979, tratto dal romanzo